Вячесла́в Соколо́в: Соколов, Вячеслав Аркадьевич (род. 1954) — советский хоккеист, нападающий.
 Соколов, Вячеслав Вячеславович (род. 1984) — российский легкоатлет.
 Соколов, Вячеслав Константинович (род. 1941) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Соколов, Вячеслав Фёдорович (род. 1944) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.